Radenci (gemeente), een gemeente in de Sloveense regio Prekmurje
 Radenci (plaats), hoofdplaats van bovenstaande gemeente